Trois navires ont porté le nom de SMS Tiger, d'après le nom allemand du tigre :
le , une canonnière de la marine prussienne puis de la marine impériale allemande lancée en 1860 ;
le , un croiseur-torpilleur de la marine austro-hongroise lancé en 1887 ;
le , une canonnière de classe Iltis lancée en 1899 par la marine impériale allemande.

Tiger
Tiger